Rhymes and Reasons – album di John Denver del 1969
 Rhymes and Reasons – album di Carole King del 1972